La première saison des Kassos, série télévisée d'animation française, est constituée de seize épisodes diffusées sur YouTube du  au .

Synopsis 
La série met en scène des personnages de dessins animés, films, mangas, émissions télévisées ou jeux vidéo pour enfants (le plus souvent) venant dans le bureau d'une assistante sociale pour parler des problèmes de leur « vraie » vie quotidienne.

Liste des épisodes

Épisode 1 : Les Canards juniors et La famille Sodo et Dark Papy

Épisode 2 : Aspégix et Grodébilix et Monsieur Patatos

Épisode 3 : Muldor et Scoully et Sandy

Épisode 4 : Lieutenant Dirty Gadgette et Aspégix et Grodébilix

Épisode 5 : Zizimir et Muldor et Scoully

Épisode 6 : Marius et Gigi et Monsieur Patatos

Épisode 7 : La famille Sodo et Groucouac

Épisode 8 : Les Proumfs et La Famille Sodo

Épisode 9 : Les Proumpfs et Les Canards juniors

Épisode 10 : Zizimir et Aspégix et Grodébilix

Épisode 11 : Marius et Gigi et Monsieur Patate

Épisode 12 : Les Proumfs et Sandy

Épisode 13 : Muldor et Scoully et La Famille Sodo

Épisode 14 : Papi Fougasse et Les Proumfs

Épisode 15 : Les Tortues Clodo et Monsieur Man

Épisode 16 : Les Daltonne et Captain Olivio

Notes et références 

Série télévisée française des années 2010